The Decline steht für:

 The Decline (EP), EP der Punkband NoFX

 The Decline of Western Civilization, Dokumentarfilm von Penelope Spheeris
 The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years, Dokumentarfilm von Penelope Spheeris
 The Decline of Western Civilization Part III, Dokumentarfilm von Penelope Spheeris